Drang bezeichnet:

 einen inneren Beweggrund, handelnd tätig zu werden, siehe Impulsivität und Intrinsische Motivation
 einen inneren Antrieb zur Befriedigung von Bedürfnissen, siehe Triebtheorie
 den Harndrang, siehe Miktion
 ein inniges Verlangen, siehe Sehnsucht
 einen Anreiz seitens eines Lehrenden, siehe Impuls (Didaktik)
 den Impetus, Grundlage einer überholten Theorie zur Beschreibung der Bewegung von Körpern, siehe Impetustheorie

 den Fluss Drang in Vietnam – vgl. Schlacht im Ia-Drang-Tal

Siehe auch:

 Sturm und Drang
 Drang nach Osten
 Blutandrang
 Verlangen